Петровский театр — первый общественный музыкальный театр Москвы, существовавший в 1780—1805 гг. Здание театра было построено архитектором Х. Розбергом по инициативе англичанина Медокса на средства князя П. В. Урусова. Главный фасад здания выходил на улицу Петровка, отсюда название.

Первым представлением в театре стал в 1780 году диалог Аблесимова «Странники».

В Петровском театре было около 1000 мест (партер, 3 яруса лож и галерея), что делало его одним из самых больших в мире. Крупные дворяне покупали абонемент в ложи на год. Билеты на оставшиеся места приобретали люди разного класса: купцы, интеллигенция, учащиеся. Затем к зданию пристроен маскарадный зал в форме ротонды, в котором было 2 тысячи мест.

В театре ставились драматические и музыкальные спектакли на тексты и музыку русских авторов, в том числе «Мельник — колдун, обманщик и сват» на музыкальную компиляцию М. М. Соколовского, «Санкт-Петербургский гостиный двор» на либретто и музыку М. А. Матинского, «Несчастье от кареты», «Скупой» на музыку В. А. Пашкевича, а также зарубежные оперы В. А. Моцарта, П. А. Монсиньи, Л. Керубини, Э. Мегюля и других. Репертуар также включал пьесы Мольера, Вольтера, Шиллера, Лессинга, Бомарше.

Актёрский состав Петровского театра состоял из свободных и крепостных. Некоторые помещики продавали или давали в аренду группы актёров. Труппу театра регулярно пополняли выпускники Воспитательного дома, в котором в 1772 году были учреждены классы «изящных искусств». Также в театре выступали заграничные труппы: итальянские, немецкие и французские.

Помимо пьес и опер, в театре регулярно ставились балеты. В 1784 году Меддоксу была передана балетная школа Воспитательного дома, а вместе с ней в театр перешли и опытные танцовщики. Балетмейстерами были братья Морелли, Козимо и Франческо, затем Пьетро Пинюччи и, наконец, Джузеппе Соломони.

В 1789 году Медокс отдал Петровский театр под управление Опекунского совета Воспитательного дома. Зимой 1805 года здание сгорело, и значительная часть труппы перешла в новый Арбатский театр. В 1825 году на месте Петровского театра был построен Большой театр.

Постановки 
 27 сентября  — «», комическая опера Этьенна Мегюля на либретто .

Примечания

Литература 
 
 

Театры Российской империи
Театры, основанные в 1780 году
Здания и сооружения, построенные в 1780 году
Здания и сооружения, утраченные в 1805 году
1805 год в театре
Частные театры Российской империи
Частные театры Москвы
Исчезнувшие театры Москвы
Сгоревшие театры
Московский воспитательный дом
История Большого театра
Здания и сооружения Петровки